Voici la liste des planètes mineures numérotées de 260001 à 261000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 260001 à 261000

260001-260100

260101-260200

260201-260300

260301-260400

260401-260500

260501-260600

260601-260700

260701-260800

260801-260900

260901-261000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000